Гарвардская школа бизнеса (, также известна как HBS) — высшее учебное заведение, расположенное в Бостоне, штат Массачусетс, США. Часть Гарвардского университета. Школа предлагает полную программу прохождения обучения по программе MBA (Master of Business Administration), а также докторские и многие другие программы повышения квалификации и получения образования. Школа владеет издательством Harvard Business School Publishing, которое регулярно издаёт книги по бизнес-тематике, онлайн-менеджменту, корпоративному управлению, «кейс-стадис» и другому, а также ежемесячный новостной журнал Harvard Business Review.

Школа находится на шестом месте в списке американских бизнес-школ, опубликованном в издании U.S. News & World Report , и занимает первое место в глобальном списке издания Financial Times (Financial Times Global MBA Rankings 2006), находясь выше таких школ, как Уортонская школа бизнеса () Университета Пенсильвании и Стэнфордская высшая школа бизнеса (). Постоянно находится в первой десятке американского и всемирного списка бизнес-школ, входит в число шести бизнес-школ университетов Лиги плюща.

История 
Школа была основана в 1908 году. В первый год её существования в ней обучались 59 студентов. Впервые введя в процесс обучения методику «кейс-стадис» (теоретического и практического обучения на вполне конкретных примерах из реальной жизни, их разбору и прорабатыванию возможных действий), HBS испытала настоящий взрыв прироста численности студентов, чьё ежегодное количество за 10 лет достигло 500 человек. В 1926 году школа переезжает с первоначального месторасположения на Кембриджской набережной реки Чарльз в Олстон, город-спутник Бостона. Лица женского пола были впервые допущены к занятиям на стандартной двухгодичной основе MBA в 1965 году. Ректор HBS — Нитин Нориа.

Литература 
 Cruikshank, Jeffrey L. (1987). A Delicate Experiment: The Harvard Business School, 1908—1945. Boston, MA: Harvard Business School Press. ISBN 087584135X.

Примечания 

Гарвардская школа бизнеса